kod ISO 4217 korony islandzkiej
 International School of Kraków
 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka
 Internationaler Sozialistischer Kampfbund